Абра́мовка — топоним.

Белоруссия 
 Абрамовка — деревня в Лоевском районе Гомельской области.
 Абрамовка — деревня в Речицком районе Гомельской области.

Россия 
 Абрамовка — поселок в Змеиногорском районе Алтайского края, упразднён в 1987 году.
 Абрамовка — деревня в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Абрамовка — посёлок в Таловском районе Воронежской области.
 Абрамовка — село в Таловском районе Воронежской области.
 Абрамовка — деревня в Верхнехавском районе Воронежской области.
 Абрамовка — село в Облученском районе Еврейской автономной области.
 Абрамовка — деревня в Осинском районе Иркутской области.
 Абрамовка — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Абрамовка — деревня в Болотнинском районе Новосибирской области.
 Абрамовка — село в Переволоцком районе Оренбургской области.
 Абрамовка — деревня в Кочевском районе Пермского края.
 Абрамовка — село в Михайловском районе Приморского края.
 Абрамовка — хутор в Каменском районе Ростовской области.
 Абрамовка — бывшая деревня в Хиславичском районе Смоленской области.
 Абрамовка — село в Майнском районе Ульяновской области.
 Абрамовка — река в Приморском крае России, впадает в реку Илистая.

Украина 
 Абрамовка — село в Вышгородском районе Киевской области.
 Абрамовка — село в Машевском районе Полтавской области.